Хадыча (Хадича) Вахобовна Ахмедова (1918 — ????) — акушерка районной больницы Папского района Наманганской области, Узбекская ССР, Герой Социалистического Труда.

Биография 
Родилась в 1918 году.

Посвятила себя делу охраны здоровья матери и ребёнка. В течение 28 лет трудовой деятельности приняла более 5 тыс. новорожденных.

Награды 
 Звание Героя Социалистического Труда присвоено 4 февраля 1969 года.

Примечания

Ссылки